

Televisione 
Ma Boy – Miniserie televisiva del 2012

Musica 
Ma Boy – Singolo delle Sistar del 2011